Marco Alfaro é um jornalista esportivo brasileiro, mais conhecido por narrar as lutas da WWE no canal por assinatura Fox Sports.

Carreira
Formado pela PUC-RS em 1986, durante 12 anos trabalhou como comentarista da ESPN Internacional nos Estados Unidos, na cobertura da NFL, MLB, NHL e Tour de France. Integrou a equipe da DirecTV durante a Copa do Mundo FIFA de 2006 e da ESPN Deportes na Copa do Mundo FIFA de 2010 e o Esporte Interativo na Copa do Mundo FIFA de 2014. Também trabalhou no Canal Speed e na Rádio das Nações Unidas. Foi narrador do extinto canal Speed Channel na Esporte Interativo. Na RedeTV narrou as lutas da WWE no programa SmackDown, e em 2014 migrou-se para o Fox Sports. Atualmente, é narrador dos programas de luta profissional estadunidense da WWE Raw, SmackDown, NXT e Main Event no Fox Sports 2.

Ver também 

Roberto Figueroa (apresentador)

Jornalistas do Brasil
Apresentadores de luta profissional